Patsche steht für:
 Feuerpatsche
 Fliegenklatsche
 Teppichklopfer

Patsche ist der Name von:
 Wilhelm Patsche (1887–1968), deutscher Opernsänger (Bass) und Wagner-Interpret

Siehe auch:
 Patschen